FGA steht für:
 Georgian Aviation Federation (ICAO-Code), georgische Luftfahrtbehörde
 Haltepunkt Garbenteich (DS100-Code), Ortsteil der Stadt Pohlheim, Landkreis Gießen, Hessen

Abkürzung